Барио Буена Виста има више значења:

 Барио Буена Виста (Сан Мигел Перас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио Буена Виста (Зонголика), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику